Ива́н Некра́сов:
 Некрасов, Иван Максимович (1850/1852—?) — томский купец первой гильдии, городской голова.
 Некрасов, Иван Михайлович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Некрасов, Иван Михайлович (1892—1964) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Некрасов, Иван Степанович (1836—1895) — исследователь истории древнерусской литературы, профессор, декан историко-филологического факультета и ректор Новороссийского университета.
 Некрасов, Иван Яковлевич (1929—2000) — советский и российский минералог, член-корреспондент РАН.